Oban pode ser:
 Operação Bandeirantes. 
 Oban (Argyll and Bute) - cidade da Argyll and Bute, Escócia.
 Oban (Hébridas Exteriores), Harris, Escócia.
 Oban (Nova Zelândia) - localidade na Ilha Stewart, Nova Zelândia.

Desambiguação